Гали́на Миха́йловна Кулико́ва (род. 31 октября 1962, Москва, РСФСР, СССР) — современная российская писательница, автор детективов и романтических историй, политолог.

Биография 
Галина  Куликова родилась 31 октября 1962 года, живет и работает в Москве. Современная российская писательница, автор 50 романов в детективном жанре. Долгое время сотрудничала с издательством «Эксмо», но из-за творческих разногласий ненадолго перешла в другое крупное издательство («АСТ»), где были изданы первые романтические истории писательницы и серия детективов «Сильвестр Бессонов - любитель частного сыска». Осенью 2010 автор сообщила о своём возвращении в «Эксмо», где и издаются новые романы Куликовой по сей день.

В 2009 году автор иронических детективов, за всю девятилетнюю работу ни разу не сменившая жанр, написала романтическую комедию — «Рыбка моя». В 2009-2013 вышли девять романтических историй. В своих интервью писательница говорит, что не собирается оставлять детективный жанр, и в сентябре 2013 года писательница анонсировала выход нового детективного романа "Два ужасных мужа", который выйдет в издательстве «Эксмо».

Библиография 

Серия «Пиковая дамочка Лайма Скалбе»:
 Рукопашная с купидоном 2004
 Блондинка за левым углом 2004
 Вуду для «чайников» 2005
 Неземное тело 2005
 Рукопашная с Мендельсоном 2009

Серия «Арсений Кудесников — частный детектив» или «Хвост с пистолетом»:
 Муха на крючке 2001
 Рыцарь астрального образа 2005
 Кошачий патруль 2007

Серия «Сильвестр Бессонов — любитель частного сыска»:
 Банановое убийство 2006
 Клубничное убийство 2007
 Шоколадное убийство 2007

 Серия «Романтическая комедия»
 Уволить секретаршу! 2010
 Врушечка 2010
 Рыбка моя 2009
 Нежный фрукт 2009
 Влюбиться в лучшего друга 2011
 Каникулы для взрослых 2011
 Жених секонд-хэнд 2011
 Штучки-дрючки в Провансе 2012
 Милая неженка 2012
 Одна помолвка на троих 2014

Серия «Ваш личный детектив»
 Сабина на французской диете 2006
 Сабина изгоняет демонов 2011

Внесерийные книги:
 Салон медвежьих услуг 2000
 Рога в изобилии 2000
 Мир наизнанку 2000
 Правила вождения за нос 2000
 Пенсне для слепой курицы 2000
 Гарем покойников 2001
 Леди из нержавейки 2001
 Похождения соломенной вдовы 2001
 Красивым жить не запретишь 2002
 Невеста из коробки 2002
 Пакости в кредит 2002
 Синдром бодливой коровы 2002
 Закон сохранения вранья 2002
 Рецепт дорогого удовольствия 2003
 Дырка от бублика 2003
 Сумасшедший домик в деревне 2003
 Секретарша на батарейках 2003
 Витязь в овечьей шкуре 2003
 Фантом ручной сборки 2004
 Брюнетка в клетку 2004
 Нагие намерения 2005
 Эрос пленных не берет 2005
 Бессмертие оптом и в розницу 2006
 Элементарно, Васин! (сборник рассказов) 2008
 Если вы не влюблены 2008
 Женские штучки или Мир наизнанку 2009
 Поедательницы пирожных 2009
 Охотники на русалок 2010
 Кулак обезьяны 2010
 Копия миллионера 2011
 Хэдхантер без головы 2012
 Не царское дело 2012
 Коллекция ночных кошмаров 2013
 Два ужасных мужа 2013
 Французская вдова 2014 
Неискренне ваш (2019)

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница автора на сайта издательства АСТ

Писатели России по алфавиту
Авторы детективной прозы
Писатели Москвы
Политологи России
Члены партии «Яблоко»